François Alfonsi (1953-), ancien député européen français ;
 Lydia Alfonsi (1928-2022), actrice italienne ;
 Nicolas Alfonsi (1936-2020), sénateur de Corse-du-Sud ;
 Philippe Alfonsi (1939-), journaliste et écrivain français.